Розділяй та володарюй — принцип управління цілим або осягнення цілого, що полягає в виокремленні в цьому цілому менших і більш простих частин:
 Розділяй та володарюй — термін, що застосовується в політиці та соціології для позначення принципів управління.
 Розділяй та володарюй (інформатика) — принцип спрощення алгоритмів шляхом поділу складної множини даних для більш ефективної обробки цих даних.